Hurford bezeichnet
 Chris Hurford (* 1931), australischer Politiker und Abgeordneter
 John Hurford Stone (1763–1818), britischer Reformer und Publizist
 Peter Hurford (1930–2019), britischer Organist und Komponist

 Hurford (Neuseeland), Ort in Neuseeland